Comodidad puede referirse a:
 Confort, utilidad o conveniencia.
 Traducción errónea de commodities.